Сезон 1991 стал для ЦСКА 49-м в чемпионате СССР по футболу. Этот розыгрыш стал последним перед распадом СССР. Серебро прошлого сезона вдохновило команду. Она уверенно шла на протяжении почти всего сезона: как в чемпионате, так и в кубке страны. 23 июня в финале последнего Кубка СССР "армейцы" обыграли московское Торпедо. Однако праздник был омрачен трагедией - утром следующего после финала дня в автокатастрофу попал вратарь команды Михаил Ерёмин. Он скончался в больнице 30 июня. Из-за этой трагедии упали результаты - 5 игр подряд в чемпионате без побед. Однако команда смогла собраться и взяла последний в истории титул чемпиона СССР, оформив таким образом "золотой дубль".

Состав команды 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Трансферы

Пришли в клуб

Ушли из клуба

Спонсоры

Форма 

 Поставщик:  / Спонсор: -

Соревнования

Чемпионат СССР

Результаты турнира

Турнирная таблица

Кубок СССР 1990/1991

1/4 финала

1/2 финала

финал

Кубок СССР-СНГ 1991/1992

1/16 финала

1/8 финала 

Матч 1/4 финала должен был пройти в 1992 году(одесский Черноморец снялся с турнира)

Кубок кубков

1/16 финала

Статистика

Игры и голы 

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Вратари

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Защитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Полузащитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Нападающие

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Покинули клуб в течение сезона

|}

Бомбардиры

Примечания 

1991
ЦСКА
ЦСКА
Чемпионские сезоны футбольных клубов СССР